Miejscowości w Portoryko:
 Arecibo – miejscowość w gminie Arecibo
 Obserwatorium Arecibo – obserwatorium słynne dzięki olbrzymiemu radioteleskopowi
 Wiadomość Arecibo – wyemitowana w kosmos za pomocą radioteleskopu w Arecibo
Gminy w Portoryko:
 gmina Arecibo (ang. Arecibo Municipio) w Portoryko
Pozostałe:
 Arecibo − mini-album angielskiej piosenkarki Little Boots